Цикориевите (Cichorieae) са триб растения от семейство Сложноцветни (Asteraceae).

Таксонът е описан за пръв път от Жан-Батист Ламарк през 1806 година.

Родове

Бележки